Gaza (band), een Amerikaanse grindcoreband
 Gaza (stad), een stad in Palestina
 Gazastrook, een landstreek in Palestina
 Gaza (gouvernement), een gouvernement van Palestina
 Gaza (provincie van Mozambique)
 Gaza (slak), een geslacht van weekdieren